

Lokalizacje 
 Bali – wyspa w Indonezji
 Bali – prowincja w Indonezji
 Bali – cieśnina w Indonezji
 Bali – morze w Indonezji
 Bali – miasto w Kamerunie
 Bali – miejscowość na Krecie
 Bali – dzielnica Nowego Tajpej na Tajwanie
 (770) Bali – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Pozostałe 
 Bali – album zawierający muzykę etniczną w stylu gamelan
 bali – rasa bydła
 Bali – serial animowany, produkcji francuskiej z 2006 roku
 Chokher Bali – bengalski dramat
 Feliks Bali – kapitan Armii Księstwa Warszawskiego
 bali – rasa konia

Zobacz też 

 Gran Hotel Bali
 LG GM360 Bali
 władcy Bali
 wybuchy bombowe na Bali (2005)
 zamach na Bali (2002)